Лагунилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 42,52 км². Население — 544 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де ла Асунсион.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки